Świercze (gemeente)
 Świercze (powiat Pułtuski)
 Świercze (powiat Siedlecki)
 Świercze (Lublin)
 Świercze (Opole)